Kazimierz Bogdanowicz (generał)
 Kazimierz Bogdanowicz (powstaniec)